

Musica 
 Classic – album di Eric B. & Rakim del 2003
 Classic – album di Rah Digga del 2010
 Classic – album di Joe McElderry del 2011
 Classic – singolo dei The Knocks del 2014
 Classic - album di Bryan Adams del 2022

Altro 
 Classic – programma per Mac OS X
 Classic – classificazione statunitense per veicolo d'epoca

Altri progetti